Гоноховский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Гоноховский сельсовет — в Завьяловском районе Алтайского края.
 Гоноховский сельсовет — в Каменском районе Алтайского края.